Nestor o Néstor hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
 Néstor (nombre), nombre propio masculino de origen griego.

Personas
 Néstor de Magido, obispo y mártir del siglo III
 Néstor de Tesalónica, mártir del siglo III
 Néstor el Cronista (1056-1114), monje del monasterio de Kiev.
 Néstor, seudónimo del crítico de cine y funcionario censor argentino Miguel Paulino Tato (1902-1986).
 NéstorNéstor Martín-Fernández de la Torre, pintor simbolista español.

Además
 (659) Néstor, asteroide troyano de Júpiter en órbita alrededor del Sol.
 Nestor (género), género de aves.
 Néstor (Las aventuras de Tintín), personaje creado por Hergé en los cómics de Tintín y Milú.
 Néstor (mitología), personaje de la mitología griega.